Лесниковский — посёлок в Сузунском районе Новосибирской области России. Входит в состав Меретского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 51 гектар.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок №2 переименован в Лесниковский.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год функционирует 1 учреждение здравоохранения.

Примечания 

Населённые пункты Сузунского района